Владимир Кличко — Тони Томпсон () — двенадцатираундовый боксёрский поединок в тяжёлой весовой категории за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и IBO, которые принадлежали Владимиру Кличко. Поединок состоялся 12 июля 2008 года на стадионе Color Line Arena (Гамбург, Германия). Бой собрал в среднем 9,22 миллионов зрителей в Германии на канале RTL и 7,1 миллионов зрителей на канале Интер.

Предыстория 
23 февраля 2008 года состоялся поединок за объединение чемпионских титулов между чемпионом мира по версиям IBF и IBO Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBO Сулатаном Ибрагимовым. Поединок продлился все отведённые на него двенадцать раундов и завершился уверенной победой Кличко по очкам. После победы над Ибрагимовым, Кличко должен был провести поединок-защиту титулов против одного из обязательных претендентов. Обязательным претендентом по линии IBF был непобеждённый россиянин Александр Поветкин (15-0), а по линии WBO американец Тони Томпсон.  Кличко принял решение провести поединок против Томпсона, который завоевал статус обязательного претендента раньше Поветкина. Команда Поветкина выразила недовольство таким выбором Владимира Кличко. Однако IBF согласилась с выбором чемпиона, при условии, что он проведёт поединок против Поветкина до 26 ноября 2008 года.

Прогнозы и мнения 
По мнению букмекеров и большинства спортивных журналистов, фаворитом в этом поединке был Владимир Кличко. В букмекерских конторах ставки на победу Кличко принимались с коэффициентом 1,15, а на победу его визави с коэффициентом —  4,5. Журналисты украинского боксёрского издания «Ринг» делая свой прогноз на этот поединок, единогласно были уверены в победе своего соотечественника техническим нокаутом с 5-го по 9-й раунды (Евегний Пилипенко — победа Кличко в 5-м раунде; Константин Лободин — победа Кличко в 6-м раунде; Антон Горюнов, Елена Радзевич и Олег Сарычёв — победа Кличко в 7-м раунде и Игорь Витько — победа Кличко в 8-9 раундах).

Обозреватель боксёрских поединков Джеймс Сейлор, отмечал, что Томпсон владеет неплохим джебом (прямым ударом) и может этим ударом создать ряд трудностей для чемпиона, также, по его мнению, победе претендента должно было способствовать отсутствие антропометрического преимущества (в росте и размахе рук) у Кличко, что было для него непривычным. В той же статье, Сейлор написал следующую фразу — «И надо учитывать, что «Тигр» голоден, очень голоден — он жаждет чемпионского титула». После публикации этой статьи, к боксёрскому прозвищу Томпсона — Тигр, было добавлено слово «голодный». Эксперты американских боксёрских интернет-изданий также были уверены в победе украинца. Джино Макграхи отмечал, что скорее всего в этом поединке победу одержит Владимир Кличко, благодаря своему «сильнейшему нокаутирующему прямому удару правой». Джей И. Грант также был уверен в победе Кличко. Он отмечал, что скорее всего он победит техническим нокаутом в 7-м раунде. Грант отмечал, что решающими факторами в этом поединке станут возраст и опыт, которые были на стороне чемпиона (на момент поединка Владимиру Кличко было 32 году и он провёл 53 поединка, в то время как его соперник в свои 36 провёл лишь 32). Также Джей Грант отмечал, что Томпсон одержал большинство своих побед благодаря преимуществу в размах рук и росте, и в поединке с Кличко этого преимущества у него не будет (согласно официальным данным Кличко был выше соперника на 3 сантиметра и уступал ему в размахе рук на 1 сантиметр).

В боксерской среде Кличко также считался фаворитом в этом поединке. Бывший чемпион мира по версии WBO — Сергей Ляхович считал, что поединок будет конкурентным, но победу в нём должен будет одержать Кличко. Ещё один бывший чемпион мира по версии WBO — Лаймон Брюстер, который в 2004 году побеждал Владимира Кличко, а в 2004 году проигрывал ему, придерживался мнения, что у Томпсона есть шансы на победу нокаутом в 11-м и 12-м раундах. Бывшие соперник  Владимира Кличко — Франсуа Бота и Кельвин Брок были уверены в победе Владимира. Бота отмечал, что основной задачей Кличко в этом поединке будет защита подбородка, а Брок в свою очередь был уверен, что Кличко сможет добыть победу благодаря, своему прямому удару. При этом Кельвин отмечал, что Томпсон умеет неплохо защищаться и потому Кличко  может и не нокаутировать его.

Ход поединка

Андеркарт

После боя

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Боксёрские поединки
2008 год в боксе
События 12 июля
Июль 2008 года
Спорт в Германии в 2008 году
Международные соревнования по боксу в Германии
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Владимир Кличко